Snake může být

 v angličtině obecné označení pro hada, podřád plazů, řád šupinatých; řada dalších označení je z tohoto významu odvozena
 Snake (řeka) (Snake River) – řeka v amerických státech Wyoming, Idaho, Oregon a Washington dlouhá 1674 km, jde o hlavní přítok řeky Columbia dlouhý 1674 km; řek s tímto označením existuje více 
 Snake River Plain – unikátní geologická lokalita převážně v americkém státě Idaho, která se táhne do vzdálenosti okolo 640 kilometrů; nachází se poblíž Yellowstonského národního parku. V historii se zde uplatňoval silný vulkanismus, který vytvořil téměř všechny vulkanické jevy na jednom místě.
 Snake (videohra) – arkádová videohra z roku 1978
 Haďák – jinak zvaný „Snake“, fiktivní postava z amerického animovaného seriálu Simpsonovi
 přezdívka zpěváka Denise Bélangera (* 1950), zpěváka kanadské heavy metalové skupiny Voivod
 označení pro celkem 7 lodí Royal Navy (britského Královského námořnictva)
 The Snake (album, Harvey Mandel) – album kytaristy Harveyho Mandela z roku 1972
 The Snake (album, Shane MacGowan) – album kytaristy Shane MacGowana z roku 1994
 The Snake (album, Wildbirds & Peacedrums) – album skupiny Wildbirds & Peacedrums z roku 2008